Äetsä är en före detta kommun i landskapet Birkaland i Västra Finlands län. Äetsä sammanslogs med Mouhijärvi och Vammala till Sastamala stad den 1 januari 2009. Äetsä hade cirka 4 980 invånare och en yta på 241,42 km².

Äetsä var enspråkigt finskt.